Алекса́ндр Верёвкин:
 Верёвкин, Александр Матвеевич (ок. 1750—ок. 1810) — глава Курской и Архангельской губерний.
 
 Верёвкин, Александр Фёдорович (род. 1955) — советский и молдавский футболист и тренер.